

Anno 
 461 o 461 a.C.

Codici 
 461 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico della Szeged University, in Piszkesteto Stn., a Konkoly, presso Seghedino, in Ungheria

Matematica 
 461 – numero